Noda es un apellido y un topónimo japonés. Se escribe generalmente con los caracteres 野田, el primero con el significado de «campo» y el segundo con el de «arrozal». 

También es el nombre de la famosa gata Noda.

Puede referirse a:

Apellido 
 Hideki Noda (n. 1969), piloto japonés de automovilismo;
 Junko Noda (n. 1971), seiyū japonesa;
 Michiko Noda (n. 1950), pintora japonesa;
 Nagi Noda (1973-2008), artista japonesa;
 Pedro Noda (1901–1967), músico y cantor argentino dedicado al tango que formó dúo con Agustín Magaldi;
 Yoshihiko Noda (n. 1957), político del Partido Democrático de Japóny ex primer ministro de ese país;

Lugares 
 Noda, una ciudad de la Prefectura de Chiba (Japón)
 Nöda (Turingia), un municipio del estado alemán de Turingia.